Ведано-аль-Ламбро () — коммуна в Италии, в провинции Монца-э-Брианца области Ломбардия.

Население составляет 7643 человека, плотность населения составляет 3822 чел./км². Занимает площадь 1,98 км². Почтовый индекс — 20057. Телефонный код — 039.

Покровителем коммуны почитается святой первомученик Стефан, празднование в понедельник после первого воскресения октября.

Города-побратимы 
  Домен, Франция

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта